Burning Sun е EP албум на германската пауър метъл група Helloween. Идаден е единствено в Япония.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Саша Герстнер – китара, бек вокали
 Михаел Вайкат – китара, бек вокали
 Маркус Гроскопф – бас китара, бек вокали
 Даниел Льобле – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 2012 година
EP-та